Ania bezeichnet:

 Anna, einen Vornamen
 Anniyya, eine Untergruppe des Oromo-Volkes in Äthiopien
 Ainia (Orchidee), eine Orchideengattung
 Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, den Verband italienischer Versicherer

Ania ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Ania (* 1980), britische Sprinterin

Siehe auch:
 Anja

Abkürzung